I Wish Tour — второй концертный тур британской певицы Шер Ллойд в поддержку второго студийного альбома Sorry I’m Late, который вышел в мае 2014.

Разогрев 
Fifth Harmony
Сара Ларссон 
Jackson Guthy

Сет-лист 
«Swagger Jagger»
«Playa Boi»
«Superhero»
«Talkin That»
«Bind Your Love»
«In for the Kill» (кавер на La Roux)
«Breathing» (кавер на Джейсона Деруло)
«OMG» (кавер на Ашера)
«Goodnight»
«Dirty Love»
«Sweet Despair»
«Oath»
«I Wish»
«With Ur Love»
«Want U Back»

Даты концертов

Примечания